Список кісткових риб Туреччини
 Список хрящових риб Туреччини